Алексей Аркадьевич Еремеев  (10 декабря 1962, Куйбышев) — советский и российский футболист, защитник, футбольный тренер.

Карьера 
С 1974 года занимался в СДЮШОР «Крылья Советов» (Куйбышев), первый тренер — Борис Спиркин, позже . Начал карьеру игрока в 1980 году, сыграв за «Крылья Советов» два матча в первой лиге. После службы в армии играл во второй лиге за клубы «Уралец» Нижний Тагил, «Локомотив» Челябинск, «Крылья Советов», «Башсельмаш» Нефтекамск, «Старт» Ульяновск, «Заря» Кротовка, в 1994 году играл в третьей лиге в самарском «Юджине» (бывшая «Заря»), в 1995 году провел ещё один сезон в третьей лиге за «Нефтяник» Похвистнево. Завершил карьеру в 1996 году, отыграл один сезон в казахской Премьер-лиге за актюбинский «Актюбинец».

С 1997 по 2002 работал тренером в родной СДЮШОР «Крылья Советов».
В 2004—2005 возглавлял ЦСК ВВС, а в конце 2005 был приглашен тренировать дубль самарских «Крыльев Советов».

Достижения 
2009 — Заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов»

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Башсельмаш»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Уралец»
Игроки ФК «Локомотив» Челябинск
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Юджин»
Игроки ФК «Нефтяник» Бугуруслан
Игроки ФК «Актобе»